Protogénie (en grec ancien Πρωτογένεια, « première engendrée ») est un nom porté par plusieurs personnages de la mythologie grecque.

Mythologie grecque 
Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :

 Protogénie fille de Deucalion, mère par Zeus d'Éthlios et d'Étolos,
 Protogénie fille de Calydon qui, selon Apollodore, aurait engendré Oxylus avec le dieu Mars.
 Protogénie fille d'Érechthée, possiblement sacrifiée sur ordre de Poséidon.

Autre 
 En astronomie, (147) Protogénie est un astéroïde.

Références